Grünz ist der Name folgender Orte:

 Grünz, Ortsteil von Penkun, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Grünz (Gemeinde Obritzberg-Rust), Katastralgemeinde von Obritzberg-Rust, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich